Sad peut désigner:

 Sad, une sourate du Coran ;
 Sad, une commune urbaine en Ukraine ;
 Sad!, une chanson du rappeur américain XXXTentacion sortie en 2018.

Sigle